

Patronymie

Prénom 

 Yamba Asha, né en 1976, est un footballeur angolais.

Toponymie 

 Yamba, une ville du nord de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie.
 Yamba, une ville, chef-lieu du département de Yamba au Burkina Faso.
 Yamba, un département du Burkina Faso.
 Yamba une localité du département de Pabré au Burkina Faso.
 Yamba, une ville de l'arrondissement de Djohong dans le département de Mbéré, province de l'Adamaoua au Cameroun.
 Yamba est un district de la région de Bouenza en République du Congo.

Autres 
 les Yamba, une population du Cameroun et du Nigeria.
 le yamba, une langue des Grassfields.
Homonymie de toponyme